Ви́вас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Вивас, Борха (род. 1984) — испанский легкоатлет, толкатель ядра.
 Вивас, Нельсон (род. 1969) — аргентинский футболист, тренер.